Bousse puede referirse a: 

 Bousse, comuna francesa situada en Mosela.
 Bousse, comuna francesa situada en Sarthe.